La  est un sous-genre littéraire abordant le thème du changement climatique dont le réchauffement climatique.

Cet anglicisme, forgé sur le modèle de la science-fiction, est parfois abrégé en « cli-fi » dans les pays anglophones. En France, on voit « climat-fiction ».

Histoire 

Le terme semble avoir été utilisé pour la première fois en 2007 par le blogueur et écrivain Dan Bloom. En octobre 2013, Angela Evancie, dans une critique du roman , de Nathaniel Rich, se demande si « les changements climatiques ont créé un nouveau genre littéraire ».

On considère que la popularisation du concept de fiction climatique date, pour le grand public, du film Soleil Vert sorti en 1973.

Recherches 

En France, sous la direction d'Irène Langlet, des recherches universitaires sont menées à l'université Gustave Eiffel. Un colloque y a été organisé dans le cadre du programme Parvis (PARoles de VIlleS), avec Nadège Pérelle, spécialiste du sujet, sur "La ville dans les fictions climatiques" les 5 et 6 mai 2021.

Liste d'auteurs et d'œuvres de romans de cli-fi 
(Liste incomplète)

Anglophones 
 Margaret Atwood
 J. G. Ballard (notamment Sécheresse - 1964)
 John Brunner (notamment Tous à Zanzibar)
 Michael Crichton (État d'urgence - 2004)
 Ian McEwan
 Hugh Howey (notamment Outresable)
 Kim Stanley Robinson (The Ministry for the Future - 2020, Aurora - 2019, New York 2140 - 2017, Soixante jours et après - 2007, Mars la verte - 1997)
 Saci Lloyd (Carbon Diaries 2015)
 John Barnes (La Mère des tempêtes - 1994)
 Gregory Benford (Un paysage du temps - 1980)
 Stephen Baxter (Déluge - 2008)
 Norman Spinrad (Bleue comme une orange - 1999, Il est parmi nous - 2009)
 Paolo Bacigalupi (Water Knife - 2015, La Fille automate - 2009)
 Claire Vaye Watkins (Les Sables de l’Amargosa - 2015)
 N. K. Jemisin (La Cinquième Saison - 2015)

Francophones 
 Nadia Coste (notamment Rhizome - 2018)
 Michel Jeury (notamment Le Monde du Lignus - 1978)
 Jean-Marc Ligny (notamment Aqua - 2012, Exodes - 2012, Semences - 2015)
 Pierre-Yves Touzot (Terre lointaine - 2008)
 Ateliers de l'Antémonde (collectif) (Bâtir aussi - 2018)

Autre 
 Maja Lunde (Une histoire des abeilles - 2015)
 Núria Perpinyà (Diatomea - 2022)

Notes et références

Liens externes 
 La page "Cli-fi" du programme Parvis.
 La page de Nadège Perelle dans le programme Parvis.
 Le site Collapsofictions.
 La page d'Irène Langlet à l'université Gustave Eiffel.
 . 

Genre de science-fiction